Крупа може да се односи на:

 Крупа (плод), врста сушног затвореног плода
 Крупа (падавина), врста метеоролошких падавина

или:

 Крупа на Уни, сједиште општине Крупа на Уни, Република Српска, БиХ
 Општина Крупа на Уни, општина у Републици Српској, БиХ
 Крупа на Врбасу, насеље на подручју града Бања Лука, Република Српска, БиХ
 Крупа (Обровац), насеље у саставу града Обровца, Далмација, Република Хрватска
 Крупа (Колин), насеље у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република
 Крупа (Раковњик), насеље у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Крупа (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Долна Крупа, насељено мјесто са административним статусом сеоске општине у округу Трнава, у Трнавском крају, Словачка Република

или:
 Манастир Крупа, манастир Српске православне цркве

или:
 Крупа (притока Зрмање), притока ријеке Зрмање
 Крупа (притока Мораве), притока ријеке Мораве

или:
 Руждија Крупа, текстописац народних новокомпонованих песама